Bürgersdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Bürgersdorf (bis 1928 Groß Bürgersdorf), Kreis Rastenburg, Ostpreußen: Poganowo, Wüstung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bürgersdorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Gordoje, Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Bürgersdorf, historischer Name der Ortschaft Zpupná Lhota der Gemeinde Chotěbuz, Region Mährisch-Schlesien, Tschechien